Alexandria Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alexandria Creek (Tallasseehatchee Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Alexandria Creek (Pipe Creek), Fluss im Bundesstaat Indiana